Thomas Morley (1917-2002) – botanico statunitense
 Thomas Morley (1557-1602) – compositore, organista ed editore inglese